Georges Leduc peut désigner :

Personnes 
 Alain Georges Leduc (1951-), écrivain et critique d’art français ;
 Georges Leduc (1883-1953), militaire français ;
 Georges Leduc (1893-1984), curé de Fougères-sur-Bièvre ;
 Georges Leduc (1906-1968), artiste peintre français ;
 Georges Leduc (1917-1978), comédien québécois.

Toponyme 

 Georges-Leduc, un quartier de Salaberry-de-Valleyfield dans la province de Québec, au Canada.